Le Sonnet 67 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : AH wherefore with infection ſhould he liue,
And with his preſence grace impietie,
That ſinne by him aduantage ſhould atchiue,
And lace it ſelfe with his ſocietie ?
Why ſhould ſalſe painting immitate his cheeke,
And ſteale dead ſeeing of his liuing hew?
Why ſhoulde poore beautie indirectly ſeeke,
Roſes of ſhaddow,ſince his Roſe is true?
Why ſhould he liue,now nature banckrout is,
Beggerd of blood to bluſh through liuely vaines,
For ſhe hath no exchecker now but his,
And proud of many,liues vpon his gaines?
   O him ſhe ſtores,to ſhow what welth ſhe had,
   In daies long ſince,before theſe laſt so bad.

Notes et références

Liens externes

067